Собачий зуб:

 Собачий зуб — синоним рода растений .
 Собачий зуб — народное название вида растений .
 Собачий зуб — вид орнамента, в русской культуре более известный как гусиные лапки.
  — видовой эпитет типового вида рода растений .